Der Begriff Corium bezeichnet:

 das geschmolzene Material bei einer Kernschmelze in einem Kernreaktor, siehe Corium (Reaktortechnik)
 die Lederhaut von Wirbeltieren, siehe Dermis 
 ein Körperteil von Wanzen, siehe Hemielytren